Густав Симон:
 Симон, Густав (1824—1876) — немецкий хирург, писатель.
 Симон, Густав (1900—1945) — гауляйтер НСДАП.